Мулін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Мулін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Мулін — міський повіт префектури Муданьцзян, провінція Хейлунцзян